Zinnober (von lateinisch cinnabaris „roter Farbstoff“) steht für:

 Cinnabarit, Mineral, chemisch: Quecksilbersulfid
 Zinnoberrot, Farbton, siehe Rot #Zinnoberrot, Permanentrot, Feuerrot

 Zinnober (Redensart), im Sinne von „wertlos“
 Klein Zaches genannt Zinnober, Romanfigur von E. T. A. Hoffmann

Musik und Kunst:
 Zinnober (Fest), Faschingsfest der Hamburgischen Sezession
 Zinnober Kunstvolkslauf, jährliche Veranstaltung in Hannover

 Zinnober (Band),  deutsches Trio für populäre Musik (ab 1984)
 Zinnober, erste freie Theatergruppe der DDR (ab 1979), heute Theater o.N.

 zinnober, erstes Filmprojekt der Malerin und Fotografin Inge Dick (2007)
 Zinnober, Musikalbum der Band Coppelius (2010)

Siehe auch:

 Quecksilbersulfid
 Sinople (heraldische Farbe)